Аббревиатура «КШМ» имеет следующие расшифровки:
 Кривошипно-шатунный механизм
 Командно-штабная машина
 Кузнечно-штамповочная машина
Компенсаторы шинные медные